Flintta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flintta, Siikais, Satakunta, 
 Flintta, Nådendal, Egentliga Finland,

Se även
Flinta

Robotskapade Finlandförgreningar